«Манера выживать 5+» — японский фильм  года.

Сюжет 
Картина разворачивается вокруг нескольких людей, взаимосвязанных между собой совершенно загадочным образом. Мужчина, чья жена снова и снова возвращается домой после смерти. Гипнотизер и специалист по рекламе. Группа из трёх грабителей и наёмный убийца (Винни Джонс).

Актеры 
 Винни Джонс
 Иттоку Кисибэ
 Сонни Тиба
 Таданобу Асано
 Ёси Ёси Аракава
 Хироси Абэ

Фильмы-триллеры Японии
Фильмы Японии в жанре фэнтези
Детективные фильмы Японии